Maple leaf (javorový list) může být:
stylizovaný javorový list je užíván jako jeden z národních symbolů Kanady

doprava
 Maple Leaf (linka), železniční linka společností Amtrak a Via Rail, z New Yorku do Toronta 

geografie
Maple Leaf (Seattle), Washington, USA
Maple Leaf (Toronto), Ontario, Kanada

lední hokej 
Toronto Maple Leafs
Lethbridge Maple Leafs
St. John's Maple Leafs
Victoria Maple Leafs

ostatní
Wright-Bellanca WB-2 Columbia nebo Maple Leaf, letadlo firmy Wright-Bellanca
Maple Leaf (platidlo)
Canadian Gold Maple Leaf, zlatá mince, kterou razí Royal Canadian Mint
Canadian Silver Maple Leaf, stříbrná mince téže mincovny